Die North American Open 2010 fanden vom 19. bis 27. Februar 2010 in Richmond, Virginia, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 93.500 US-Dollar.

Titelverteidiger war Ramy Ashour, der in diesem Jahr erneut das Finale erreichte. Nick Matthew profitierte im Endspiel gegen Ashour von dessen verletzungsbedingter Aufgabe beim Stand von 11:9, 16:14 und 5:4 für Matthew.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Esteban Casarino einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2010